Il singolare del torneo di tennis Togliatti Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Igor' Kunicyn che ha battuto in finale Viktor Bruthans 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Boris Pašanski (semifinali)
 Jean-Michel Péquery (secondo turno)
 Igor' Kunicyn (Campione)
 Jan Mertl (quarti di finale)

 Viktor Bruthans (finale)
 Ivan Cerović (quarti di finale)
 Todor Enev (primo turno)
 Kirill Ivanov-Smolensky (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2005